Корсис е български военачалник от IX век, служил при кан Омуртаг. Той носел титлата копан и бил от рода Чакарар.

В негова чест Омуртаг поставя мемориален каменен надпис, според който Корсис се числял към приближените на владетеля, т.н. „хранени хора“ и се удавил в река Днепър.

Съдържание на надписа

Източници 

Българска аристокрация
Първа българска държава